Transamund ist der Name folgender Personen:

 Transamund I. († 703), Graf von Capua, Dux des Herzogtums Spoleto
 Transamund II. († 745), Dux des Herzogtums Spoleto